Идяш — река в России, протекает по Зианчуринскому району Башкортостана и Кувандыкскому району Оренбургской области. Длина реки составляет 36 км.

Начинается как Идяшка северо-восточнее горы Санабекен. Течёт в южном направлении по холмам, частично поросшим берёзово-липовым лесом. На реке стоят хутор Лукьяновский и деревня Идяш.  Устье реки находится в 40 км по правому берегу реки Касмарка у села Чеботарево.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сакмара от истока до впадения реки Большой Ик. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000512112200005638.

Притоки (км от устья) 
 Малая Уткорма (лв)
 Уткорма (Каскурман) (лв)
 Гадяшка (лв, в 26 км)
 Урта-Ири (Уртаири) (лв)

Примечания 

Притоки Касмарки
Реки Зианчуринского района
Реки Кувандыкского района